Джек Річер (персонаж) — вигаданий персонаж, головний герой серії книг американського письменника Лі Чайлда .

Джек Річер також може означати:

  — серія книг про Джека Річера американського письменника Лі Чайлда .
 Джек Річер (фільм) — американський фільм 2012 року.
 Джек Річер 2: Ніколи не повертайся — американський фільм 2016 року.

Див. також 

 Річер (телесеріал) — американський телесеріал 2022 заснований на циклі книг Лі Чайлда.